Jiřice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Jiřice (okres Nymburk)
 Jiřice (okres Pelhřimov)